Urbani es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Amancay Urbani (1991), jugadora de fútbol argentina.
Carlo Urbani (1956-2003), médico y microbiólogo italiano.
Dino Urbani (1882-1958), deportista italiano que compitió en esgrima.
Giovanni Urbani (1900-1969), cardenal italiano y Patriarca de Venecia.
Norberto Leonardo Urbani (1975), exfutbolista argentino